Isla Santa Catalina kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Isla de Santa Catalina (ö i Colombia), San Andrés och Providencia,

Mexiko 

 Isla Santa Catalina, Mexiko, Baja California Sur,

USA 

 Santa Catalina Island, ö, Kalifornien, Los Angeles County, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar